Flaga powiatu średzkiego (dolnośląskiego)
 Flaga powiatu średzkiego (wielkopolskiego)